Jackal steht für

 Jackal (Fahrzeug), ein britisches Geländefahrzeug
 Jackal (dänische Band), eine ehemalige dänische Heavy- und Power-Metal-Band
 Jackal (kanadische Band), ehe ehemalige kanadische Rockband
 HMS Jackal (F22), britischer Zerstörer im Zweiten Weltkrieg